Leptotrachelus  — род жуков-жужелиц из подсемейства Ctenodactylinae. Для представителей данного рода характерны следующие эйдономические черты: 1) четвёртый членик лапки двудольный и зазубренный на вершине, 2) тергиты брюшка полностью прикрыты дисками надкрылий.

В составе рода 34 вида:

Примечания

Ссылки 
 

Жужелицы
Роды жесткокрылых